Vicente Ulive-Schnell né à Caracas au Venezuela en 1976 est un écrivain, cinéaste et philosophe vénézuélien. Il est l'auteur de plusieurs romans de fiction ainsi que de nouvelles, d'opinion, de courts métrages et d'essais philosophiques. Ses travaux ont paru dans des journaux et des revues électroniques et papier, et ses livres ont été publiés au Venezuela,en Espagne et en France.

Biographie 
Fils du dramaturge uruguayen et vénézuélien Ugo Ulive et de la professeure d'université Mercedes Schnell, Ulive-Schnell s'est immergé très tôt dans un environnement intellectuel et bohème. Il a vécu à Londres dans son enfance, alors que sa mère a terminé un deuxième doctorat, s’immergeant dans la vaste carrière de livres écrits en anglais et s’est intéressé à la littérature dans cette langue.

De retour au Venezuela, il a continué à étudier la musique et la composition avant de s'inscrire à l'école de psychologie de l'Université centrale du Venezuela où il obtient son Diplôme double mention psychologie clinique et psychologie sociale. Pendant ses études, il écrit des articles et des essais pour le magazine étudiant Lexicos. En 1999 il contribue à l'organisation de conférences.

En 2001, il décide de poursuivre ses études supérieures à Paris, en France. Là, il travaille dans tous les types d’emplois et commence à faire partie de la vie bohême nocturne parisienne. Toutes ces expériences ont alimenté son roman semi-autobiographique, Histoires d'un ghetto parisien et ont conduit à un Doctorat en Philosophie en 2007 à l'Université Paris-VIII.

Entre 2002 et 2006, il publie trois romans en espagnol, au Venezuela et en Espagne, et est une des plumes emblématiques du journal El Nuevo Cojo Ilustrado publié à New York pour le public latino-américain. Il écrit et réalisé aussi plusieurs courts-métrages pour Niu Image. En 2010, il crée l'événement d'art indépendant, alternatif et spontané Niu Imaginarium, qui est présenté à Paris, Barcelone et Londres.

Son œuvre Caracas Crusade, est rejetée par plusieurs éditeurs qui critiquent le style sombre, nihiliste et asphyxiant des personnages, ainsi leur consommation presque compulsive de sexe et de drogues masquant "les jolies choses" (sic) qui pourraient être écrites sur la ville.

Vicente Ulive-Schnell s'est dit très préoccupé par les liens entre langage et images et par la capacité d'un écrivain de manipuler les mots pour créer des idées et des images qui n'existeraient pas autrement dans la tête du lecteur. Ses études de philosophie du langage, sa revendication précoce de Ludwig Wittgenstein (Anecdotes du déclin de Caracas) et son attention portée au rôle de la musique et de la musique dans le récit constituent une approche particulière de la littérature et des textes en général.

Œuvre 
Histoires d'un ghetto parisien est à l'origine écrit en français, mais le traitement brutal et rudimentaire de la langue du gala déçoit l'auteur et l'amène à envisager de modifier le texte.

Cependant, en 2006, l'écrivain et journaliste espagnol Xavier B. Fernández  propose de le montrer à l'éditeur indépendant mexicain Resistencia, qui a publié son roman Kensington Gardens. Pour cela, le manuscrit doit être en espagnol, ce qui amène Ulive-Schnell à s'enfermer dans son appartement pendant dix jours et à produire la traduction complète et réécrite du manuscrit.

 2004 : Anécdotas de la decadencia caraqueña (Épuisé, réédité en ligne chez Lulu.com).
2006 : Caracas cruzada : el solfeo de Caracas, (Fundación Editorial Perro y Rana),  
 2006 : Historias de un arrabal parisino, (Ediciones Idea),  
2011 : Yo maté a Simón Bolívar, (CreateSpace Independent Publishing Platform),  
 2011 : Histoires d'un ghetto parisien, Kirographaires Editions,  .
 2015 : Au pied de la butte, Les Editions Abordables,

Autres 

 2010 : Les performatifs mimétiques: enjeux et limitations, Univ Européenne,

Articles d'opinion 
Entre 2002 et 2004, Vicente Ulive-Schnell participe à diverses publications papier et électroniques. Il écrit également de façon désordonnée dans de nombreuses revues électroniques, telles que Digital Analytics et Black Pamphlet.

En 2004, le rédacteur en chef d’El Nuevo Cojo Ilustrado le contacte pour faire partie du groupe d’écrivains de la revue.

Jusqu'en 2006, il publie régulièrement des articles d'opinion sur la politique, le cinéma et des récits à la première personne dans cet espace. À partir de cette année, il concentre tous ses écrits sur son blog, dont certains figurent également dans des magazines imprimés (magazine Exo-2) et dans des magazines en ligne.

Courts-métrages 
 2009 : Permanence
 2010 : Cold Wave Boy
 2011 : La caída
 2011: Who's the criminal ?

Événements artistiques 
En 2010, il crée l'événement artistique Niu Imaginarium, avec le collectif dont il était membre fondateur, Niu Image. Réunissant peintres, photographes, poètes, musiciens, cinéastes et bien d'autres, le Niu Imaginarium a lieu à Paris, Barcelone et Londres.

Références

Liens externes 
 

Écrivain de langue espagnole
Écrivain vénézuélien du XXIe siècle
Philosophe vénézuélien